Азамгарх (, ) — город на востоке центральной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Азамгарх.

География 
Абсолютная высота — 63 метра над уровнем моря. Расположен примерно в 268 км от Лакнау и в 761 км от Дели (по автодорогам).

Транспорт 
Имеется железнодорожное сообщение. Небольшой аэропорт Мандури находится в 9 км от города. Ближайший крупный аэропорт расположен в Варанаси, примерно в 100 км от Азамгарха.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 108 904 человека. Примерно 45 % населения говорит на урду, 25 % — на авадхи, 20 % — на бходжпури.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Уттар-Прадеш